Гард:
 Гард — позиция в борьбе.
 Оффенсив гард — положение игрока и его тактическая функция в американском футболе.

Персоналии 
 Гард, Бетти (1905—1989) — американская актриса;
 Гард, Джино (1922—2010) — хорватско-американский футбольный вратарь, член сборной США на чемпионате мира 1950.
 Гард, Реми (род. 1966) — французский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника.
 Гард, Тоби (род. 1972) — английский дизайнер компьютерных персонажей и консультант.
 Бридар де ла Гард, Филипп (1710—1767) — французский писатель, аббат.

См. также 
 Град
 Кража из Гард-Мёбль — похищение драгоценностей из королевской сокровищницы, совершённое 10 — 16 сентября 1792 года.